Kabinett Rasmussen II hießen mehrere Regierungen in Dänemark: 

 Regierung Poul Nyrup Rasmussen II  (27. September 1994 bis 30. Dezember 1996)
 Regierung Anders Fogh Rasmussen II  (18. Februar 2005 bis 23. November 2007) 
 Regierung Lars Løkke Rasmussen II  (28. Juni 2015 bis 28. November 2016)

Lars Løkke Rasmussen, Poul Nyrup Rasmussen und Anders Fogh Rasmussen sind nicht miteinander verwandt.